Puluj ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Puluj (1845–1918), ukrainischer Physiker, Theologe und Publizist
 Peter Puluj (1930–2017), deutsch-tschechischer Kameramann